Kracun oder Kračun ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Kračun, britischer Kameramann
 Boban Kracun (* 1970), österreichischer Fußballspieler
 Davorin Kračun (* 1950), slowenischer Ökonom